Спътник в космоса в най-общ смисъл се нарича обект, който е в орбита на друг обект. Спътникът е обект от естествен или изкуствен произход, който се намира в орбита около небесно тяло.

Основните критерии за определяне на даден обект като спътник е центърът на масите на 2 обекта, свързани чрез гравитация, да се намира във вътрешността на основното тяло. В група от обекти, спътник е това тяло, което има по-малка маса. Система от 2 тела с приблизително еднакви маси се нарича „двойна система“ и е трудно да се определи кое от телата е спътникът.

Всички тела, които са част от Слънчевата система, включително и Земята, са спътници на Слънцето или на някое друго тяло от системата.

Естествени спътници 

Естествен спътник е небесно тяло, намиращо се в орбита около друго небесно тяло (планета или звезда) и свързано към него чрез гравитация. Често тези спътници се наричат луни (с малка буква) по името на единствения естествен спътник на Земята – Луната.

Изкуствени спътници 

Изкуствен спътник е космически апарат в орбита около Земята или друго небесно тяло.

Астрономически обекти